Lalli (Kambja)
 Lalli (Kehtna)
 Lalli (Muhu)

Zobacz też